Липники — фамилия и название населённых пунктов:
 Липники, Джонатан (род. 1990) — американский актёр.

Белоруссия 
 Липники — агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области.
 Липники — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Липники — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Липники — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Липники — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Липники — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Липники — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Липники — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Липники — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Липники — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Липники — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Липники — посёлок в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Липники — село в составе города Сочи Краснодарского края.

Украина 
 Липники — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Липники — посёлок в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Липники — село в Жолковской общине Львовского района Львовской области.
 Липники — село в Каменка-Бугской общине Львовского района Львовской области.
 Липники — село в Солонковской общине Львовского района Львовской области.
 Липники — село в Яворовском районе Львовской области.

См. также 
 Липник